Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Mark Cox e Jun Kamiwazumi 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Ove Nils Bengtson /  Björn Borg (semifinali)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (campioni)

 Raymond Moore /  Onny Parun (quarti di finale)
 Jan Kodeš /  Vladimír Zedník (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Denver Open 1974